Hager steht für:

 Hager (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 kurz für Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis bzw. Hagers Enzyklopädie der Arzneistoffe und Drogen
 Habicht (Berg), lokale Bezeichnung für den Berg in den Stubaier Alpen, Tirol
 Mount Hager, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands
 Hager Group, deutscher Elektrotechnikhersteller
 Hager (Film), deutscher Spielfilm (2020)

Hager ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Hager (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Hager (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Hager (Kentucky), im Magoffin County
 Hager (Oregon), im Klamath County
 Hager (West Virginia), im Lincoln County
 Hager City (Wisconsin)

Siehe auch:
 Haager
 Hagar (Begriffsklärung)
 Häger